Skräddartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skräddartjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (8,2 ha)
Skräddartjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Skräddartjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (10 ha)
Skräddartjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Skräddartjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (5,71 ha)
Skräddartjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun, 
Skräddartjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Skräddaretjärnen, sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn